(521) Бриксия () — астероид главного пояса, который возглавляет одно из небольших астероидных семейств, получившее название Семейство Хлориды. Он был обнаружен 10 января 1904 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь латинского названия итальянского города Брешиа.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Хлориды
Астероиды диаметром от 100 до 200 км